Никита Михайлов:
* Михайлов, Никита Витальевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Михайлов, Никита (род. 1998) — российский боец смешанных единоборств.